Сальва Эйд Насер (имя при рождении — Эбелечукву Агбапуонву (), ) — бахрейнская легкоатлетка нигерийского происхождения, специализируется в беге на короткие дистанции. Чемпионка мира 2019 года в беге на 400 метров, победительница Азиатских игр 2018 года. Участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
На чемпионате мира 2017 года в Лондоне на дистанции 400 метров стала серебряной медалисткой, показав результат 50,06. 

На Азиатских играх 2018 года в Джакарте выиграла золото на дистанции 400 метров и в эстафете 4×100 метров, а также серебро в эстафете 4×400 метров.

3 октября 2019 года Сальва Эйд Насер в Дохе стала чемпионкой мира в беге на 400 метров, показав результат 48,14 и установив лучший результат сезона в мире и рекорд Азии.

Персональные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты Бахрейна
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года